Phalacrophorus är ett släkte av ringmaskar som beskrevs av Richard Greeff 1879. Phalacrophorus ingår i familjen Iospilidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Havsborstmaskar
Phalacrophorus